W Polsce
 Łochowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Łochowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota
 Łochowo – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Łochowo – część wsi Kije w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Łochowo – gromada

Zobacz też 
 Łochów